Leiprecht ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Joseph Leiprecht (1903–1981), deutscher römisch-katholischer Bischof
 Rudolf Leiprecht (* 1955), deutscher Sozialpädagoge 
Siehe auch
Leibrecht